«Дилемма» () — фильм 2011 года режиссёра Рона Ховарда.
 «Дилемма» () — фильм 1997 года режиссёра Эрика Ларсена, Алана Смити.
 «Дилемма» ()  — фильм 1979 года.